Евгений Трояновский:
 Трояновский, Евгений Иванович (1854 — после 1920) — российский военный, чиновник, общественный деятель.
 Трояновский, Евгений Станиславович (1992) — украинский футболист.